Scintilla – fenomeno fisico
 Scintilla – libreria software distribuita con licenza libera, dedicata allo sviluppo di editori di testo, particolarmente quelli orientati al codice di programmazione, come SciTE
 Scintilla – personaggio dell'Universo Marvel
 La Scintilla – giornale socialdemocratico russo fondato, tra gli altri, da Lenin
 Scintilla – pseudonimo dell'attore, comico e conduttore televisivo italiano Gianluca Fubelli
 La scintilla – periodico ferrarese

Pagine correlate 
 Scintille